Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden vom 9. bis zum 15. Oktober insgesamt drei Wettbewerbe im Golf ausgetragen. Die Wettbewerbe fanden im Hurlingham Club statt.

Zeitplan

Jungen

Mädchen

Gemischtes Team 
Die Wettkämpfe wurden vom 13. bis 15. Oktober ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Golf auf der Internetseite der Jugendspiele 2018

Einzelnachweise 

Golf
2018